Уньва — наименование различных географических объектов в Пермском крае России.

Железная дорога 
 Уньва — остановочный пункт Свердловской железной дороги в муниципальном образовании «город Березники».

Реки 
 Уньва — река в муниципальном образовании «город Березники», приток Полуденного Кондаса.
 Уньва — река в муниципальном образовании «город Березники», приток Яйвы.
 Уньва — река в Добрянском городском округе, приток Косьвы.

Составная часть названий 
 Малая Уньва — река в муниципальном образовании «город Березники», приток Уньвы.
 Северная Уньва — река в муниципальном образовании «город Березники», левый приток Уньвы.
 Царёва Уньва — река в муниципальном образовании «город Березники», приток Большой Уньвы.
 Южная Уньва — река в муниципальном образовании «город Березники» и Кудымкарском муниципальном округе, правый приток Уньвы.

Примечания